Homer steht für:

 Homer, einen griechischen Dichter
 Homer (Name), einen Namen
 Homer (Protein), ein Protein
 Homer Tunnel, einen Tunnel in Neuseeland
 Homer (Literaturpreis), Literaturpreis des HOMER Historische Literatur e.V.
 Nissan Homer, ein Kleinlastermodell
 Mil Mi-12 „Homer“, sowjetischer Experimentalhubschrauber

Homer ist der Name folgender Orte:

 in Deutschland:
 Homer (Raesfeld), ehemalige Gemeinde, Ortsteil von Raesfeld, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen

 im Vereinigten Königreich:
 Homer (Shropshire) in Shropshire
 Homer Green in Merseyside

 in den Vereinigten Staaten:
 Homer (Alaska), im Kenai Peninsula Borough
 Homer (Georgia), im Banks County
 Homer (Illinois), im Champaign County
 Homer (Iowa), im Hamilton County
 Homer (Louisiana), im Claiborne Parish
 Homer (Michigan), im Calhoun County
 Homer (Minnesota), im Winona County
 Homer (Nebraska), im Dakota County
 Homer (New York), im Cortland County
 Homer (Ohio), im Licking County
 Homer City, im Indiana County, Pennsylvania

Siehe auch:
 Homer Township